{{Музичний альбом
|name=Live at Paradiso
|cover=Beth_Hart_Live_At_Paradiso.jpg
|type=live
|artist=Бет Гарт
|released=2005
|genre=Рок
|length=74:07 (CD)
|label=Universal
|producer=Бет Гарт
|last album=Leave the Light On(2003)
|next album=37 Days(2007)}}Live at Paradiso''''' — концертний альбом американської співачки-автора пісень Бет Гарт, випущений Universal 2005 року. Записаний під час концерту у Paradiso у Амстредамі, Нідерланди. Також є DVD версія, що має 3 додаткові пісні. Альбом посідав 88 місце у нідерландських чартах.

Доріжки

CD 

 "Delicious Surprise" – 4:15
 "Guilty" – 4:52
 "Leave the Light on" – 4:42
 "Lifts You Up" – 3:59
 "Broken & Ugly" – 4:48
 "Get Your Shit Together" – 5:56
 "Immortal" – 7:07
 "Monkey Back" – 5:37
 "Am I the One" – 10:44
 "Mama" – 4:25
 "L.A. Song" – 4:31
 "World Without You" – 5:17
 "Whole Lotta Love" – 7:54

DVD 

 "Hiding Under Water"
 "Delicious Surprise"
 "Guilty"
 "Leave the Light on"
 "Lifts You Up"
 "Broken & Ugly"
 "Get Your Shit Together"
 "Immortal"
 "Lay Your Hands on Me"
 "Monkey Back"
 "Am I the One"
 "Mama"
 "L.A. Song"
 "World Without You"
 "Whole Lotta Love"

 Bonus tracks

 "Bonus 35 Minute Rockumentary"
 "World Without You" (music video) – 4:03
 "I Don't Need No Doctor" (extra live song) – 9:56

Персонал 
 Музиканти

 Бет Гарт – гітара, фортепіано, вокал
 Том Ліллі – бас-гітара
 Джон Ніколз – гітара
 Джон Наймен – барабани

Примітки

Посилання 

Концертні альбоми 2005
Альбоми Бет Гарт